Кратер Робертсон () — большой молодой ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь американского математика и физика Говарда Перси Робертсона (1903—1961) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к эратосфенскому периоду.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Паренаго на северо-западе; кратер Беркнер на севере; кратер Хелберг на востоке и кратер Олтер на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 89,9 км, глубина 2,8 км.

Кратер Робертсон имеет полигональную форму и практически не разрушен.Вал с четко очерченной кромкой, внутренний склон вала широкий, с ярко выраженной террасовидной структурой. Высота вала над окружающей местностью достигает 1410 м, объем кратера составляет приблизительно 7400 км³. Дно чаши сравнительно ровное, в центре чаши расположен массив пиков, к которому с северо-восточной стороны примыкает несколько сглаженных поднятий местности. Состав центральных пиков - габбро-норито-троктолитовый анортозит с содержанием плагиоклаза 85-90 % (GNTA1) и габбро-норито-троктолитовый анортозит с содержанием плагиоклаза 80-85 % (GNTA2). Чаша кратера пересечена светлым лучом от кратера Ом расположенным на западе-юго-западе от кратера Робертсон.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны